Педимент (, , ) — * 1) Передгірні скелясті рівнини, що утворюються внаслідок змивання верхніх пухких відкладів і відступу крутих схилів; характерні для посушливих областей.
 2) Пологий денудаційний схил (денудаційна рівнина) з малопотужним шаром пухких відкладів. Утворюється в результаті площинного змиву і струминних потоків біля підніжжя крутих схилів у результаті паралельного їх відступу, переважно в семіаридних та аридних умовах.
 3) Педимент у архітектурі (друга назва Фронтон)

Див. також 
 Аридний рельєф
 Денудація
 Педиментація

Література 
 

Геоморфологія